Deadline steht für:

 festgelegter Zeitpunkt, siehe Termin #Arten
 Deadline (Band), englische Band
 Deadline (Comicmagazin), britische Zeitschrift
 Deadline (Computerspiel), Computerspiel der Firma Infocom
 Deadline (Filmzeitschrift), deutsche Filmzeitschrift
 Deadline (Website), Film- und Fernsehwebsite

Titel von Filmen und Fernsehserien:
 Deadline (1971), schwedischer Kinofilm von Stellan Olsson aus dem Jahr 1971
 Deadline, Alternativtitel des österreichischen Kriminalfilms Situationen aus dem Jahr 1972
 Deadline, Originaltitel des australischen Thrillers Bis zur letzten Sekunde aus dem Jahr 1981
 Deadline, Originaltitel des israelischen Politthrillers War Zone – Todeszone aus dem Jahr 1987
 Deadline (1989), britisches Filmdrama von Richard Stroud
 Deadline, Originaltitel des Kriminalfilms Moviekiller – Eine Bestie dreht durch aus dem Jahr 1990
 Deadline (2004), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Katy Chevigny
 Deadline – Terror in Stockholm, schwedischer Film aus dem Jahr 2001
 Deadline, Originaltitel des Thrillers Deadline – Focus Your Fear aus dem Jahr 2009

 Deadline (US-amerikanische Fernsehserie), Fernsehserie von Dick Wolf aus den Jahren 2000 und 2001
 Deadline – Jede Sekunde zählt, Fernsehserie auf SAT.1 aus dem Jahr 2007

Titel von Hörspielen, Theaterstücken und Büchern:
 Deadline, deutsches Hörspiel von Heiner Grenzland aus dem Jahr 1998
 Deadline, Hörspielbearbeitung von Frank Böhle, Olaf Kröck, Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rimini Protokoll aus dem Jahr 2008, bzw. 2011
 Deadline, Roman von Bov Bjerg aus dem Jahr 2008/Neuauflage 2021

Siehe auch:
 Deadlines, Begriffsklärung